Флаг внутригородского муниципального образования Кузьми́нки в Юго-Восточном административном округе города Москвы Российской Федерации.

Флаг утверждён 16 сентября 2004 года и является официальным символом муниципального образования Кузьминки.

Описание 
«Флаг муниципального образования Кузьминки представляет собой двустороннее, прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3.

В центре жёлтого полотнища помещено изображение голубого рушника (полотенца), с зубчатыми верхним и нижним краями, с нанесённым на него изображением жёлтых лебедей, выплывающих навстречу друг другу. Шеи лебедей образуют контур сердца. Габаритные размеры изображения составляют 5/12 длины и 7/8 ширины полотнища».

Обоснование символики 
Голубой столб с помещёнными на нём фигурами лебедей в символической форме изображает предмет свадебного обряда — рушник (полотенце). В русской традиции свадебный обряд связан с именами христианских святых Кузьмы и Демьяна (Косьмы и Дамиана), имя одного из которых дало название муниципальному образованию. Кузьма и Демьян — покровители брака, ремёсел и домашней птицы. Кузьма и Демьян помогают молодожёнам, «сковывают» свадьбу и брак. В России день Кузьмы и Демьяна был одним из девичьих праздников и носил название «кузьминки».

Примечания

Литература